O Grupo Mundial é o principal nível da Copa Davis. Participam 16 equipes.

Equipes

Jogos

Primeira rodada

Espanha vs. Cazaquistão

Áustria vs. Rússia

Canadá vs. França

Suíça vs. Estados Unidos

Rep. Tcheca vs. Itália

Sérvia vs. Suécia

Japão vs. Croácia

Alemanha vs. Argentina

Quartas de final

Espanha vs. Áustria

França vs. Estados Unidos

Rep. Tcheca vs. Sérvia

Argentina vs. Croácia

Semi-finais

Espanha vs. Estados Unidos

Argentina vs. Rep. Tcheca

Final

Rep. Tcheca vs. Espanha

Copa Davis de 2012